Карл Петер Ценнер (, 11 июня 1899 , Саар, Германская империя — 16 июня 1969, Андернах, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — бригадефюрер СС, руководитель полиции и СС в Белоруссии, генерал-майор полиции.

Биография 
Карл Ценнер родился 11 июня 1899 года в семье управляющего каменоломней. После посещения народной школы учился в гимназии в Андернахе, но обучение закончил досрочно. Участвовал в Первой мировой войне. С середины января и до конца сентября 1919 года был членом бригады «Северная Литва» в Прибалтике и оттуда на три месяца весной 1919 года был переведён в Гамбург для подавления восстания Союза Спартака. После демобилизации изучал в Кёльне народное хозяйство и предпринимательство и в декабре 1921 года получил диплом торговца. До конца 1931 года в кампании Brohltal AG в Бургброле и впоследствии стал начальником отдела. В 1932 году был безработным.

7 августа 1925 года вступил в НСДАП (билет № 13539). С 1928 года был окружным политическим руководителем округа Кобленц-Трир. Кроме того, он занял пост ортсгруппенляйтера в Кобленце и до 1933 года работал партийным оратором от НСДАП. В августе 1926 года был зачислен в ряды СС (№ 176). Во время оккупации Рейнской области в 1927 году был оправдан французским военным судом по обвинению в нарушении общественного порядка, но в Майнце за нацистскую деятельность был приговорён к денежному штрафу. С 1929 по 1933 состоял в крайстаге города Арвайлер и стал заместителем бургомистра Арвайлера.

В 1928 году его кандидатура в прусский ландтаг и рейхстаг была отклонена, но в июле 1932 года Ценнер получил мандат от 21-го избирательного округа, которого лишился в ноябре 1932 года.

После прихода нацистов к власти в марте 1933 года стал членом рейхстага от 21-го избирательного округа. С мая 1937 и до августа 1941 года Ценнер был начальником полиции в Аахене. С 1937 по 1942 год был почётным судьёй от народного суда. 21 июня 1941 года был повышен до бригадефюрера СС, а через несколько месяцев стал генерал-майором полиции. 12 августа 1941 года стал руководителем СС и полиции в Белоруссии со штаб-квартирой в Минске, а также гарнизонным руководителем СС. 21 июля 1942 года он был снят с занимаемой должности, так как Эрих фон дем Бах дал ему слишком мало обязательств по борьбе с партизанским движением. После этого он прибыл в Берлин и стал начальником учётного управления B II в Главном управлении СС и оставался на этом посту до конца войны. Осенью 1942 года против него было возбуждено расследование по обвинению в «неисполнении обязанностей», которое в декабре 1943 года было прекращено Верховным судом СС и полиции.

После войны 
По окончании войны попал во французский плен и был интернирован в Балингене и Аахене. 12 июня 1947 года британский военный трибунал приговорил его к пятилетнему заключению за его участие в Ноябрьских погромах и к денежному штрафу. В середине июня 1950 года был освобождён и впоследствии стал коммерческим директором в Броле. 12 июня 1961 года земельный суд Кобленца приговорил Ценнера к 15 годам тюремного заключения. Предметом судебного разбирательства было убийство 6000 еврейских мужчин, женщин и детей из Минского гетто в ноябре 1941 года с целью «освобождения жилой площади для транспорта с евреями из Рейха». В 1967 году Ценнер был освобождён по состоянию здоровья. Умер в 1969 году.

См. также 
 Ганс Герман Реммерс

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Члены фрайкора
Персоналии:Холокост в Белоруссии
Нацистские преступники
Офицеры СС
Члены НСДАП
Депутаты рейхстага (Веймарская республика)
Депутаты рейхстага (нацистская Германия)
Генерал-майоры нацистской Германии
Участники Первой мировой войны (Германия)